Par habitude ist:

 Par habitude, Komödie von Abel Tarride und François Vernayre, aus dem Jahr 1903

 Par habitude (1911), Stummfilm von Max Linder
 Par habitude (1923), Kurzfilm von Henri Diamant-Berger
 Par habitude (1932), Kurzfilm von Maurice Cammage